— японский писатель, родился в 1974 году в префектуре Гумма. Создатель ранобэ серий Accel World, Sword Art Online и The Isolator.

Первоначально Кавахара отправил новеллу Accel World на 15 литературную премию Дэнгэки, проводившуюся издательством ASCII Media Works в 2008 году, где она взяла Гран-При. Первый том был отправлен в печать издательством ASCII Media Works 10 февраля 2009 года под маркой Dengeki Bunko. На март 2021 год опубликованы 25 томов. Также выпущены пять побочных историй.

Серия Sword Art Online была написана в 2002 году и выложена в интернет Кавахарой под ником «Фумио Кунори». После получения награды Дэнгэки автор запустил серию в печать.

В декабре 2012 года общий тираж книг превысил 10 миллионов копий. Это число достигнуто за 3 года и 11 месяцев с дебюта в феврале 2009 года, это сделало Кавахару самым быстро распродаваемым автором со времени своего дебюта в истории Dengeki Bunko. 23 марта 2013 года он получил премию Tokyo Anime Awards в категории «Лучшая оригинальная работа».

В январе 2014 года в твиттере, посвященном сериалу Sword Art Online, было объявлено что тираж книг за пределами Японии превысил 11 миллионов копий.

Обе серии получили аниме-адаптацию.

Примечания

Ссылки 
 

 Word Gear  

Авторы ранобэ
Писатели по алфавиту
Писатели XXI века
Писатели-фантасты Японии
Японские писатели